Минь — многозначное слово, соответствующее нескольким написаниям в латинице:

Минь — одно из названий налима (др.-русск. минтъ)

Min 
 Минь (кит. 閩, пиньинь Mǐn) — древнее самоназвание Фуцзяни, которое также используют в нескольких значениях, подразумевающих географическую привязку к этому региону:
 Минь — группа китайских языков / диалектов
 Минь (царство) — одно из Десяти царств, существовавшее в 909—945 гг.
 Минь (Миньцзян) — название двух рек в Китае
 Миньцзян (Фуцзянь) (閩江)
 Миньцзян (Сычуань) (岷江).

Migne 
 Минь, Жак Поль (1800—1875) — французский издатель средневековой литературы, аббат

Minh 
Вьетнамское имя:
 Зыонг Ван Минь (Dương Văn Minh) — военный и политический деятель Южного Вьетнама.
 Нгуен Минь Чиет (Nguyễn Minh Triết) — президент Вьетнама.
 Данг Ву Минь — иностранный член РАН.

Maoin 
 Минь — ирландское название деревни Мун

См. также 
 Мин
 Сым